Редькó (, , ) — польская, украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Редько, Александр Мефодиевич (1866—1933) — русский революционер, литератор, журналист, критик.
 
 Редько, Всеволод Петрович (1937—2021) — советский и белорусский физик, член-корреспондент НАН Беларуси.
 Редько, Евгений Николаевич (род. 1958) — российский актёр.
 Редько, Климент Николаевич (1897—1956) — советский художник, представитель живописного авангарда 1920-х — начала 1930-х годов.
 Редько, Людмила Леонидовна (род. 1949) — ректор ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», доктор педагогических наук, профессор.
 Редько, Макар Иванович (1894—1959) — участник Белого движения на Юге России, капитан Корниловского ударного полка.
 Редько, Михаил Ефимович (1872 — после 1922) — генерал-майор, участник Белого движения, командир Тобольской группы 1-й армии.
 Редько, Николай Владимирович (1918—?) — полный кавалер ордена Славы.
 Редько, Олег Григорьевич (род. 1969) — российский футболист.
 Редько, Светлана Геннадьевна (род. 1992) — российская футболистка.
 Редько, Сергей Станиславович (род. 1973) — украинский легкоатлет.
 Редько, Филипп Ефимович (1919—1994) — Герой Советского Союза.
 Редько, Юлиан Константинович (1905—1993) — украинский языковед, писатель и переводчик.

См. также 
 Редьки — дворянский род.